Ива́н Матве́ев:
 Матвеев, Иван Афанасьевич (1931—2012) — советский якутский учёный и государственный деятель.
 Матвеев, Иван Васильевич (1886—1975) — советский государственный деятель.
 Матвеев, Иван Венедиктович (1918—1987) — русский поэт, переводчик и педагог.
 Матвеев, Иван Ефимович (1909—1943) — Герой Советского Союза.
 Матвеев, Иван Иванович (1890—1918) — участник Гражданской войны, командующий Таманской армией.
 Матвеев, Иван Матвеевич (?—1707) — русский бомбардир, мастер-строитель. 
 Матвеев, Иван Николаевич (1915—1989) — советский актёр.
 Матвеев, Иван Петрович (1914—1984) — советский яхтсмен, ЗМС СССР, участник Олимпийских игр.
 Матвеев, Иван Романович (1915—1963) — бригадир колхоза им. Молотова, Герой Социалистического Труда
 Матвеев, Иван Сергеевич (1925—1994) — советский марийский актёр, заслуженный артист РСФСР.
 Матвеев, Иван Степанович (1907—1968) — Герой Советского Союза.